Dąbrowa Białostocka – miasto w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim
 Dąbrowa Białostocka – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim
 Dąbrowa Białostocka – gromada 1969–1972
 Dąbrowa Białostocka – gromada 1954–1964
 Dąbrowa Białostocka – stacja kolejowa w Dąbrowie Białostockiej, w województwie podlaskim

Zobacz też 
 Dekanat Dąbrowa Białostocka